Панайот (Панчо) Михайлов (Мишев) Кюлюмов е български общественик от Македония.

Биография 
Панчо Кюлюмов е роден в големия български род Кюлюмови в 1874 година в град Щип, Османската империя. Негови племенници са Йосиф Андонов и Йордан Гюрков. Завършва втори клас в Щипското българско училище и започва да се занимава с търговия. В 1896 година се жени за Ванегелия Янева Витларова от Шип. Поддържа връзки с Тодор Александров и подкрепя Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Изселва се в Солун, където става настоятел на българските училища и участва в стопанските комисии на мъжката, девическата и търговската гимназия. В 1910 година е делегат на Първия общ събор на Българската матица. След Междусъюзническата война, когато Солун попада в Гърция, се изселва в Ксанти, България. След като и Ксанти в 1919 година попада в Гърция се заселва в София, където умира в 1930 година. Синът му Борис Кюлюмов учи в Ксанти, Пловдив и икономика и финанси в Германия и е деец на националноосвободителното движение на македонските българи.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Щип
Починали в София
Дейци на Българската матица
Български имигранти от Македония в София